

Titre d'œuvre

Cinéma et télévision 
 Les Trois Sœurs (Три сестры), film de Samson Samsonov sorti en 1964 ;
 Trois Sœurs (), film franco-italo-allemand de Margarethe von Trotta sorti en 1988 ;
 Trois Sœurs dans le Montana, téléfilm américain de 2007 ;
 Trois Sœurs (), film de Milagros Mumenthaler sorti en 2011 ;
 Les Trois Sœurs, téléfilm de Valeria Bruni Tedeschi diffusé en 2015 ;
  () film de Iouri Grymov 2017

Bande dessinée 
 Trois sœurs jumelles (Shi hwa mong), un sunjung manhwa de Lee Jong-eun ;

Littérature, théâtre, musique 
 Les Trois Sœurs, pièce de théâtre écrite en 1901 par l'auteur russe Anton Tchekhov ;
  (Die drei Schwestern), conte des frères Grimm qui fait partie du recueil Contes de l'enfance et du foyer ;
 Trois sœurs, opéra du compositeur hongrois Péter Eötvös créé en 1998.

Toponyme

les trois sœurs, rochers célèbres des montagnes Bleues en Nouvelle-Galles du Sud ;

les trois sœurs (Tres Sorores en castillan, Tres Serols en aragonais), points culminants du massif du Mont-Perdu dans les Pyrénées espagnoles à proximité de la frontière française : le mont Perdu, le pic du Cylindre et le Soum de Ramond ;

les trois sœurs provençales, trois abbayes cisterciennes de Provence.

Mythologie 

 les Gorgones, trois sœurs de la mythologie grecque, nommées Méduse, Euryale et Sthéno ;
 les Grées, (ou Sœurs grises), trois sœurs de la mythologie grecque (sœurs et gardiennes des Gorgones), nommées Dino, Ényo et Pemphrédo.

Autres 
Le terme « trois sœurs » peut désigner d'autres sujets, notamment :
 la technique agricole dite des trois sœurs, une culture associée de tradition amérindienne dans laquelle haricot grimpant, maïs et courge sont cultivés ensemble et s'entraident.

Voir aussi